.web è un dominio di primo livello generico, creato nel 1995 dalla Image Online Design (IOD), ma raggiungibile solo attraverso DNS alternativi.

L'ICANN, che gestisce i DNS ufficiali, lo ha assegnato a Nu Dot Co nel corso di un'asta tenutasi il 29 luglio 2016, per 135 milioni di dollari.
L'uso di .web è senza restrizioni e si pone come alternativa al sovraffollato .com.

Informazioni storiche
La IOD ha già iniziato la raccolta delle registrazioni per questo dominio, tuttavia l'ICANN, in seguito all'assegnazione a Nu Dot Co, potrebbe chiedere la cancellazione delle prenotazioni già effettuate e ripartire con una nuova campagna di richieste.
La IOD cercò anche di brevettare il .web, ma secondo l'ufficio statunitense per i brevetti i domini non sono brevettabili.

Voci correlate 
 Dominio di primo livello
 Domain Name System (DNS)

Collegamenti esterni
 

Domini di primo livello